Comté de Prairie, comté des États-Unis situé dans l'État de l'Arkansas.
 Comté de Prairie, comté des États-Unis situé dans l'État du Montana.

Voir aussi